Шовковичне — назва кількох географічних об'єктів:
 Шовковичне — село в Сакському районі Автономної Республіки Крим, Україна
 Шовковичне — колишнє село в Бахчисарайському районі Кримської області, УРСР. Ліквідоване 1987 року
 Шовковичне — озеро у місті Слов'янськ Донецької області, Україна.

Примітки